Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno D.

Reference

Chorvatské seznamy
D